Il doppio del Paris Open 1979 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Bruce Manson e Andrew Pattison erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Jean-Louis Haillet e Gilles Moretton hanno battuto in finale 7–6, 7–6 John Lloyd e Tony Lloyd.

Teste di serie
 Jean-Louis Haillet /  Gilles Moretton (campioni)
 Corrado Barazzutti /  Antonio Zugarelli (quarti di finale)
 Patrice Dominguez /  Denis Naegelen (primo turno)
 Bernard Fritz /  Keith Richardson (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Paris Open 1979